Alessandro Bianchi (glazbenik), glazbenik iz 18. st.
 Alessandro Bianchi (orguljaš)
 Alessandro Bianchi (građevinar)
Alessandro Bianchi (urbanist) i ministar u drugoj Prodijevoj vladi
Alessandro Bianchi (nogometaš), nogometaš Intera, Cesene i Padove
Alessandro Bianchi (komičar), glumac komičar i kabaretist
 Alessandro Bianchi (košarkaš)
 Alessandro Bianchi (1813.), zastupnik Kraljevine Sardinije i Kraljevine Italije
 Alessandro Bianchi (1822.), zastupnik Kraljevine Sardinije i Kraljevine Italije, gradonačelnik Oneglije